Slovo reflektor (z latinského reflecto, ohýbám nazpět, odrážím), česky doslova odražeč, se používá ve významech:

 jakýkoliv odražeč, např. pasivní prvek antény
 zrcadlo 
 zrcadlový dalekohled 
 světlomet vybavený zrcadlovou plochou (zpravidla ve tvaru rotačního paraboloidu)
 reflektor (fotografie), ve fotografii a kinematografii sestava zdroje světla se speciální odraznou plochou k osvětlení předmětu nebo scény
 retroreflexní materiál

názvy
 Reflektor mladých – byla v dobách ČSSR akce pořádaná Socialistickým svazem mládeže
 Reflektor (album) – album skupiny Arcade Fire

Související články 
 Reflexe
 Reflex

Externí odkazy